Квят — фамилия.

Известные носители 
 Квят, Вячеслав Петрович (род. 1960) — украинский политик.
 Квят, Даниил Вячеславович (род. 1994) — российский автогонщик.